Czesław Niewiadomski (podchorąrzy)
 Czesław Niewiadomski (urzędnik)